Xilulosio reduttasi è un termine generico per denominare un enzima che riduce lo xilulosio a xilitolo. Più nel dettaglio, si distinguono:
L-xilulosio reduttasi – specifica per la conformazione L del substrato;
D-xilulosio reduttasi – specifica per la conformazione D del substrato.